Stora Röskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Röskär (Kumlinge, Åland), 
 Stora Röskär, Lovisa, Nyland,

Se även
Lilla Röskär
Röskär

Robotskapade Finlandförgreningar